Dusty Smiles and Heartbreak Cures — перший студійний альбом австралійської кантрі-співачки Кетрін Брітт. В Австралії вийшов 11 березня 2002.

Список пісень

Чарти

Альбом

Сингли

Примітки

Посилання 
 Кліп Hillbilly Pickin' Ramblin' Girl 

Альбоми Кетрін Брітт
Музичні альбоми 2002
Дебютні альбоми 2002
Альбоми ABC Records